Квалификация к молодёжному чемпионату Европы по футболу 2004, являвшемуся одновременно отборочным турниром к Олимпийским играм в Афинах, началась 6 сентября 2002 года и закончилась 19 ноября 2003 года.

48 сборных были разделены на десять групп (восемь групп — по 5 команд, две — по 4). По итогам двухкругового турнира победители групп и шесть лучших команд, занявших вторые места, выходят в стыковой раунд, где определяется состав участников финального турнира.

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10 

Перед заключительным туром Россия закрепила за собой 2-е место. При условии победы Швейцарии над Ирландией, России с турнирной точки зрения выгоднее было играть вничью, а не побеждать, поскольку ничья с Грузией приносила бы 10-е очко в зачёт рейтинга вторых команд (при ничьей Грузия выходила бы на четвёртое место), в то время как в случае победы в зачёт шли бы только 9 очков (учитывались бы 3 очка в матчах с ирландцами, а не 4 — с грузинами). При 9 очках в лучшем случае (в зависимости от результатов команд-соперниц из других групп) Россия могла занять последнее проходное (шестое) место в рейтинге. При 10 очках можно было опередить ещё двух соперников.

За сборную России играли во всех 8 матчах отборочного турнира: О. Кузьмин (1981 г. р.) и А. Бобёр (1 гол); в 7 матчах: Д. Колодин, А. Рогочий (все — 1982 г. р.) и С. Гогниев (4 гола); в 6 матчах: А. Кусов (1 гол) (оба — 1981 г. р.), В. Габулов (пропустил 4 мяча) и Д. Кудряшов (оба — 1983 г. р.); в 5 матчах: Р. Павлюченко (3 гола), А. Аршавин (1 гол) и А. Белозёров; в 4 матчах: А. Горин (все — 1981 г. р.) и И. Лебеденко (1983 г. р.); в 3 матчах: С. Виноградов (1981 г. р., 1 гол), И. Денисов (1984 г. р.) и А. Ванюшин; в 2 матчах: Р. Адамов, А. Березуцкий, М. Измайлов (все — 1982 г. р.), А. Павленко (1985 г. р.), И. Акинфеев (1986 г. р., пропустил 4 мяча), Д. Евсиков и С. Смирнов; в 1 матче: А. Бугаев, О. Трифонов (1 гол), Р. Пименов (все — 1981 г. р.), А. Анюков, В. Березуцкий, Д. Бушуев, А. Кержаков, А. Тлисов (все — 1982 г. р.), Д. Сычёв (1 гол), К. Орлов и И. Саенко (все — 1983 г. р.). Главный тренер — Андрей Чернышов.

Рейтинг вторых мест 
У команд, занявших вторые места, учитывались результаты игр с командами, занявшими первые, третьи и четвёртые места.

Стыковые матчи

Примечания

Ссылки 
 Архив результатов на сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2004
Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2003 году